Unter Unionsverfassung versteht man:

 Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, vor allem im Bürgerkrieg
 Erfurter Unionsverfassung von 1849/50
 Verfassungen der UdSSR
 Vertrag über eine Verfassung für Europa von 2004

Siehe auch:
 Bundesverfassung